Trainkos является компанией-оператором железных дорог в Косово. Она была основана в 1999 году и имеет штаб-квартиру в городе Косово Поле.

Организация 
В сентябре 2011 года Косовские железные дороги (; ) были разделены на две компании: Trainkos, занимающуюся пассажирскими и грузовыми перевозками, и Infrakos, отвечающую за обслуживание железнодорожной инфраструктуры.

История 
В 1873 году первая железная дорога была построена на территории нынешнего Косово. Она вела от Скопье на юге через города Дженерал Янкович и Косово Поле на север в город Митровицу. Линия была построена как часть Румелийской железной дороги.

Между 1929 и в 1991 годами железная дорога обслуживалась компанией Jugoslovenske Železnice (JŽ), а затем компанией в Železnice Srbije (ŽS). После Косовской войны в 1999 года расположенные на территории Косова участки железных дорог перешли к компании Hekurudhat e Kosovës (HK) или Kosovske Železnice (KŽ), в 2001 году началась регулярная эксплуатация. В 2011 году HK изменила своё имя на Trainkos.

Железнодорожная сеть 

Компания Trainkos обслуживает 436,851 км железных дорог в Косове, из которых 333,451 км используются для грузовых и пассажирских перевозок и 103,4 км только для грузовых перевозок. Эта не электрифицированная сеть изначально состояла из двух линий, пересекающихся в Косовом Поле: основной линии, идущей из Кралево в Западной Сербии через Косовску-Митровицу и Косово Поле в Скопье в Македонии, и ветки, идущей с востока на запад от города Ниш на юге Сербии через Приштину и Косово Поле с двумя ответвлениями, идущими в Печ и Призрен. По этим линиям из Приштины в Печ и из Косова в Македонию ходят пассажирские поезда. В Северном Косово действует сербская ŽS, обслуживающая участок Кралево-Звечан. Другие части сети в настоящее время не используется. В течение многих лет, были планы продлить ветку до Призрена и далее через границу Албании, соединившись с сетью Hekurudha Shqiptare. Пока эти планы не продвинулись дальше декларации о намерениях.

Перевозки 
Имеется 3 типа пассажирских поездов: пригородный поезд, Freedom of Movement и InterCity. В качестве подвижного состава чаще всего используются дизель-поезда Y1 двойной тяги или Di 3 с двумя пассажирскими вагонами бывшей SJ. Поезда InterCity состоят обычно одного пассажирского вагона бывшей SJ Trainkos’а и одного македонского пассажирского вагона.

Грузовые перевозки играют важную роль в экономике Косова. Международные грузовые перевозки осуществляются через город Дженерал-Янкович и через контейнерный терминал находящийся недалеко от аэропорта Приштины, возле станции Миради.

Подвижной состав 
Подвижной состав частично остался со времён Югославских железных дорог и частично был импортирован из европейских стран.

Локомотивы 
Имеются следующие локомотивы:

Дизельные вагоны

Галерея

Локомотивы

Дизельные вагоны

Примечания

Литература 
 Herbert Kröll: Die Eisenbahnen im Kosovo. In: Eisenbahn-Revue International, Heft 8-9/2001, , S. 356 f.

Косово